Halanthium är ett släkte av amarantväxter. Halanthium ingår i familjen amarantväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Amarantväxter
Halanthium